Ascodipteron är ett släkte av tvåvingar. Ascodipteron ingår i familjen lusflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Lusflugor
Ascodipteron